Cette liste des Nains de la Terre du Milieu recense les Nains apparaissant dans le légendaire de J. R. R. Tolkien.

A 

 Azaghâl est un seigneur de Belegost. Il participe à l'union de Maedhros et mène les Nains des Montagnes Bleues lors de Nírnaeth Arnoediad. C'est lui qui fait fuir les dragons du champ de bataille en blessant grièvement Glaurung, leur seigneur, le forçant ainsi à fuir le combat. Il paie ce haut fait de sa vie. Après sa mort, ses combattants l'emportent hors de la mêlée en chantant un hymne funèbre « sans plus tenir compte de leurs ennemis, et nul n'osa les arrêter ». Ce haut fait d'armes accorde une grande gloire aux nains de Belegost, d'autant qu'ils sont les derniers à résister parmi ceux qui suivent Maedhros.

B 

 Balin est un membre de Thorin et .
 Bifur est un membre de Thorin et .
 Bofur est un membre de Thorin et .
 Bombur est un membre de Thorin et .
 Borin est le second fils de Náin II, il retourna en Erebor en 2590 avec Thrór, son neveu, héritier de Durin. Il est également le père de Farin.

C

D 

 Dáin est un nom porté par plusieurs personnages :
Dáin I est le fils de Náin II. Roi du peuple de Durin en exil, il est le dernier à régner dans les Montagnes Grises, à l'époque où les Nains étaient harcelés par des Dragons. C'est l'un d'entre eux qui le tue, avec son second fils Frór, devant son palais.
 Dáin II

 Dís est la fille de Thráin II, la sœur de Thorin II et la mère de Fíli et Kíli. Elle est la seule femme du peuple Nain connue, grâce à la bravoure de ses fils, morts durant la bataille des Cinq Armées en défendant le corps de leur oncle Thorin.
 Dori est un membre de Thorin et .
 Durin est l'un des Sept Pères des Nains, et le fondateur de la Moria.
 Dwalin est un membre de Thorin et .

E

F 

 Farin est le fils de Borin. Il retourna en Erebor en 2590 T.A., et échappa à sa destruction en 2770, suivant certainement Thrór et Thráin II. Il est le père de Fundin et de Gróin.
 Fíli est un membre de Thorin et .
 Flói est l'un des compagnons de Balin dans l'expédition visant à reconquérir la Moria. Il est tué d'une flèche à la bataille qui chasse les Orques de la grande porte et de la salle de garde, après avoir, semble-t-il, tué un grand champion Orque. Il est enterré sous l'herbe près du lac du Miroir.
 Frár est l'un des participants à la tentative de reprise de la Moria organisée par Balin. Il est tué lors de la dernière attaque des orques contre la colonie, en défendant la deuxième salle avec Lóni et Náli. Sa mort est relatée dans le livre de Mazarbul.
 Frerin est le fils cadet de Thráin II. Il meurt à la bataille d'Azanulbizar.
 Frór est le second fils de Dáin . Il meurt aux côtés de son père, tué par un dragon.
 Fundin, fils de Farin, est le père de Balin et de Dwalin. Il est tué lors de la bataille d'Azanulbizar.

G 

 Gamil Zirak est un forgeron de Nogrod. Il est le maître de Telchar.
 Gimli, fils de Glóin, est un membre de la Communauté de l'Anneau, accompagnant les quatre hobbits (Frodon Sacquet, Samsagace Gamegie, Peregrin Touque et Meriadoc Brandebouc), avec Gandalf, Aragorn, Boromir et Legolas, avec lequel il noue une amitié profonde.
 Glóin est un nom porté par plusieurs personnages :
Glóin (2136-2385 T.A.) est le nom du roi, fils de Thorin , qui règne sur les Montagnes Grises de 2289 à 2385.
Glóin (2783 T.A.-15 Q.A.) est aussi un membre de Thorin et  et père de Gimli.
 Gróin est un Nain du Peuple de Durin. Il est le père de Glóin et d'Óin, et le grand-père de Gimli.
 Grór est le troisième fils de Dáin . Chassés des Montagnes Grises par des Dragons, les Nains du Peuple de Durin s'enfuient en majeure partie vers les Collines du Fer, où Grór devient leur seigneur. Son fils Náin est tué à la bataille d'Azanulbizar, et c'est son petit-fils, Dáin Pied-d'Acier, qui lui succède.

H

I 
 Ibun est le fils de Mîm, de la race des Petits-Nains. Avec Mîm et son frère Khîm, ils habitent une caverne creusée dans Amon Rûdh.

J

K 

 Khîm est le fils de Mîm, de la race des Petits-Nains. Avec Mîm et son frère Ibun, ils habitent une caverne creusée dans Amon Rûdh. Un soir, ils tombent par hasard sur Túrin et ses compagnons et s’enfuient ; mais un des hommes de Túrin, Andróg, leur tire dessus à l’arc. Touché, Khîm meurt peu après, et est inhumé dans l'une des salles de pierre d'Amon Rûdh.
 Kíli est un membre de Thorin et .

L

M 

 Mîm est un Petit-Nain qui apparaît dans la Geste des enfants de Húrin. Túrin le force à lui révéler la cachette de sa famille, au sommet d'Amon Rûdh pour en faire un repaire pour lui et ses hommes. L'un des fils de Mîm, Khîm, ayant été tué par l'un des hommes de Túrin, Mîm le trahit aux Orques. Par la suite, Mîm se rend à Nargothrond et s'empare du trésor amassé là par le dragon Glaurung, justement tué par Túrin. C'est là que Húrin, le père de Túrin, le découvre, et le tue.

N 

 Náin est un nom porté par plusieurs personnages :
 Náin I succède à son père Durin VI sur le trône de Khazad-dûm en 1980, après la mort de ce dernier, tué par le Fléau de Durin. Un an plus tard, en 1981, il est lui-même tué par le Balrog, après quoi les Nains, menés par son fils Thráin I, fuient la Moria.
 Náin II (2338-2585 T.A.), fils de Óin, devient roi dans les Montagnes Grises, à la suite de son père. C'est sous son règne que commencent les attaques des Dragons venus du nord. Il a deux fils : Dáin I et Borin.
 Náin est un descendant de Náin II, et l'un des meneurs de l'armée naine pendant la grande guerre contre les Orques. À la bataille d'Azanulbizar, il mène les réserves de l'armée sur le champ de bataille et repousse les Orques jusqu'à la porte Est de la Moria. Là, il provoque Azog et l'affronte, mais l'Orque profite de sa fatigue pour le tuer. Náin est vengé peu après par son fils, Dáin Pied-d'Acier, qui tue Azog avec sa hache.
 Narvi est un nain du Second Âge qui conçoit la porte occidentale de la Moria. Son nom est mentionné sur la porte, en tengwar gravés par Celebrimbor.
 Nori est un membre de Thorin et .

O 

 Óin est un nom porté par plusieurs personnages :
Óin est un membre de Thorin et .
Óin est aussi le nom du roi, fils de Glóin et père de Náin II, qui règne sur les Montagnes Grises de 2385 à 2488.
 Ori est un membre de Thorin et .

P

Q

R

S

T 

 Telchar est un nain de Nogrod. Forgeron réputé, il est le créateur du poignard Angrist, utilisé par Beren pour extraire un Silmaril de la couronne de Morgoth, ainsi que de l'épée d'Elendil, Narsil. Le Heaume du Dragon de Dor-lómin, porté par les chefs de la Maison de Hador, est également l'une de ses œuvres.
 Thráin est un nom porté par plusieurs personnages :
 Thráin  est le fils de Náin . Il fuit la Moria après le réveil du Balrog et s'installe en Erebor, où il découvre l'Arkenstone. Cette première occupation de la Montagne Solitaire ne dure guère : après sa mort, son fils Thorin part s'établir dans les Montagnes Grises.
 Thráin II (2644 - 2850 T.A.) est le fils de Thrór et le père de Thorin II. Sa vie fut principalement faite d'errances : en 2589, le peuple de Durin dut quitter les Montagnes Grises à cause des attaques répétées des dragons  en 2770, il dut fuir l'Erebor, chassé par Smaug. Lorsque l'Orque Azog tua son père Thrór, en 2790, il résolut de le venger et, pour cela, fit appel aux sept peuples des Nains, qui envoyèrent tous des contingents à son secours. La guerre dura de 2793 à 2799, et elle se conclut par l'éradication presque complète des Orques des Monts Brumeux. Après la bataille d'Azanulbizar, Thráin, qui depuis la mort de son père était roi du peuple de Durin, souhaita réoccuper la Moria, mais celle-ci était toujours hantée par le Balrog. Accompagné de son fils Thorin et de quelques fidèles, Thráin s'établit dans le sud des Montagnes Bleues et y vécut de 2802 à 2841, assez misérablement. Mais Thráin était sous l'emprise de son Anneau, qui était l'un des Sept forgés par les Noldor d'Eregion et Sauron ; et s'ils n'asservissaient pas leur porteur, ces Anneaux accroissaient incessamment l'envie d'or de celui qui les portait. Finalement, Thráin n'y tint plus et quitta les Montagnes Bleues avec quelques Nains, dont Balin et Dwalin. Ils prirent le chemin de l'Erebor, mais leur voyage fut long et difficile, et Thráin, séparé de ses compagnons, finit par être capturé et enfermé dans les oubliettes de Dol Guldur. Là, les serviteurs de Sauron, voire Sauron lui-même, le torturèrent et lui arrachèrent son Anneau, puis le laissèrent mourir. En 2850, cinq années après la capture de Thráin, Gandalf le Gris s'introduisit dans Dol Guldur, et y découvrit par hasard le Nain qui gisait dans un cul-de-basse-fosse. Celui-ci lui remit la carte et la clé de la porte secrète d'Erebor avant d'expirer. Ce sont ces deux objets qui permirent, quatre-vingt-dix ans plus tard, la réussite de l'expédition de Thorin II, la mort de Smaug et la reconquête de la Montagne Solitaire.
 Thorin est un nom porté par plusieurs personnages :
 Thorin  est le fils de Thráin . Il quitte Erebor pour s'installer dans les Montagnes Grises, où la majeure partie de son peuple s'est établie après avoir fui la Moria.
 Thorin II, ou Thorin Écu-de-Chêne, est le fils de Thráin II. Il est à l'origine de la reconquête de la Montagne Solitaire.
 Thorin III Heaume-de-Pierre (Stonehelm) est le fils et successeur de Dáin II. Il chasse les Orientaux d'Erebor après la chute de Sauron.
 Thrór (2542 - 2790 T.A.) naît dans les Montagnes Grises. En 2589 T.A., les Nains doivent fuir ces montagnes à cause d'attaques répétées de Dragons, et Thrór, devenu roi après la mort de son père, mène une partie de son peuple en Erebor. D'autres, menés par son frère Grór, fondent un nouveau royaume dans les Collines de Fer. La prospérité de l'Erebor dure deux siècles, jusqu'à ce que Smaug, dernier des grands dragons, ne l'attaque et oblige Thrór et son peuple à fuir de nouveau (2770). Les Nains errent quelque temps, et finalement, en 2790, Thrór, vieux et à moitié fou, donne son Anneau, le dernier des sept, à son fils Thráin, puis retourne à la Moria, l'ancien royaume de son peuple. Là, il est tué par l'Orque Azog. Ce meurtre est à l'origine de la guerre des Nains et des Orques dans les Monts Brumeux (2793-2799).

U

V

W

X

Y

Z

Généalogie de la maison de Durin

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Le Seigneur des anneaux, Appendice A III

Articles connexes 
 Liste des Elfes de la Terre du Milieu
 Liste des Hobbits de la Terre du Milieu
 Liste des Hommes de la Terre du Milieu
 Liste des Orques de la Terre du Milieu

Nains